Хольмбоэ (, ) — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Хольмбоэ, Бернт Микаэль (1795—1850) — норвежский математик.
 Хольмбоэ, Вагн (1909—1996) — датский композитор и педагог.
 Хольмбоэ, Йенс (1880—1943) — норвежский ботаник.
  (1902–1979) — норвежско-американский метеоролог.
 Гольмбое, Христофор Андреас (1796—1882) — археолог, нумизмат и языковед.
  (1866–1935) — норвежский художник.

Примечания